Cornelis Reyerszoon (Enkhuizen, 1588 – Formosa, 1624) was een viceadmiraal voor de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC).

Reyerszoon werd op 1622 door Jan Pieterszoon Coen op een missie naar Macau gestuurd. De missie was om een fortificatie van de Portugezen aan te vallen en vervolgens zelf daar een Nederlandse handelspost te stichten. Reyerszoon en zijn bemanning werden echter door de Portugezen verdreven naar de Pescadores-eilanden. Het lukte Reyerszoon wel om een paar Chinezen te ontvoeren. Op de Pescadores-eilanden bouwde Reyerszoon een fortificatie, door middel van dwangarbeid van de Chinezen. Reyerszoon beval zijn bemanning om de werkende Chinezen neer te schieten als ze langer dan tien seconden stilstonden. De helft van de ontvoerde Chinezen stierf tijdens het bouwen van deze fortificatie.

Reyerszoon handelde veel met de plaatselijke vissers en boeren op de Pescadores-eilanden. Reyerszoon kreeg dan vis en rijst in ruil voor zilver. Op een dag had Reyerszoon geen zin meer in rijst en daarom vroeg hij aan de boeren of zij voor hem producten hadden waarvan je gevoelloos werd. Hiermee bedoelde hij opium. Volgens een ooggetuige zei Reyerszoon het volgende tegen een plaatselijke boer: "Hebbe gij vor me amfioen?" Reyerszoon raakte op een gegeven moment heel verslaafd aan deze drug. Uiteindelijk werd dit ook zijn dood. Zo overleed hij op 1624 aan een overdosis opium.

Persoon uit de geschiedenis van de VOC